Ludo Noens (Bruxelles, ) est un auteur flamand de fiction (histoires, nouvelles et romans) et de non-fiction (livres, essais, articles). Entre 1988 et 2004, il était collaborateur belge pour la revue néerlandaise BRES. Depuis 1986 il est éditeur du trimestriel culturel PORTULAAN.

Biographie 
Au début des années 1970, il fréquente les milieux théosophiques d'Anvers (où il se familiarise avec l'ésotérisme, la parapsychologie) et la scène psychédélique de l'époque. Autodidacte, il devient journaliste et écrivain indépendant après une série d'autres métiers. Il est membre de l'Association de littérature flamande (VVL). Il vit à Uccle depuis 1986.

Prose narrative 
Noens pratique le genre littéraire du réalisme magique et du fantastique. En règle générale, les histoires commencent dans la réalité quotidienne et progressivement, se produisent des phénomènes aberrants qui n'appartiennent pas à notre réalité consensuelle. Les développements paranormaux et / ou ésotériques semblent souvent liés à des incidents traumatiques dans le passé du personnage principal.

Romans, nouvelles et histoires  

 Schaduwbeelden. 1986. Editeur Hadewijch nv Schoten
 Heimwee naar de dageraad, 1988. Editeur Hadewijch nv, Schoten.
 De engel met de hete adem, 1991. Pandora Uitgevers sprl, Wespelaar.
 Leprechaun, 2009.
 Incident in Tomar (histoires fantastiques), 2014
 Isa ontwaakt in Droomtijd (driesprong in de grenszone); 2020.

Histoires dans des recueils 

 Tussen Tijd en Schaduw. SF et Fantastique flamand 1978. Composition Danny De Laet. 1978, maison d'édition Soethoudt, Anvers (De Speelplaats).
 Hoogspanning. 1986. Éditeur Davidsfonds, Louvain (De executie).
 Vieze oude mannetjes. 1987. Editeur Clumzy (Stenen).
 Het rijk der lichten. Histoires autour d'une peinture de René Magritte. Compilé et présenté par Myriam Libert et Jan Lampo. 1988, maison d' édition Manteau Antwerp / Amsterdam (Het raam op de eeuwigheid).
 Atlas, magisch-realisme, sciencefiction & horror. Editeur Peter Motte, 2013 (Hubris).

Nouvelles dans des revues littéraires et culturelles 
Dans SF-Gids Progressef, Cerberus, Initiatief, Fantastische vertellingen, Elf Fantasy, Weirdo's, Art04, « t Kofschip, Wel, Gierik, Miniature (France), etc.

Non-fiction 
La non-fiction de Noens se concentre souvent sur les spécificités et l'orientation paranormales de personnages mystiques / marginaux du monde académique et de la tradition chrétienne.

Livres 

 Het Jeanne d'Arc-syndroom , 1999. Editeur BRES BV, Amsterdam.
 Het Verborgen Lourdes.. Fraternités occultes, Apparitions cachées, Le secret de Rennes-le-Château, 2006. Editeur Elmar BV, Rijswijk.
 Paranormale Heiligen, 2011. Editeur Zilverspoor.
 Sprong in de Schemerzone. Indices d'un autre univers, 2015. Aspekt éditeur.
 Subliem Licht op de Lijkwade van Turijn. Véritable origine d’une relique médiévale controversée, 2015. Aspekt éditeur.
 De terugkeer van de Nazoreeër. Fabuleux destin d'un chaman éclair, 2016. Aspekt éditeur.
 Het Jeanne d'Arc-syndroom. Buitengewone waarheid over een buitengewone geschiedenis, 2017 Aspekt éditeur.
 Le Syndrome Jeanne d'Arc. Vérité extraordinaire sur une histoire extraordinaire, 2017 Aspekt Editeur (traduction française).
 Sublime Light on the Turin Shroud. The true origin of a controversial medieval relic. 2019. Aspekt Publishers, (traduction anglaise).

Essais et articles 
Noens a publié trente-six articles dans BRES (magazine sœur de PLANÈTE) avec des contributions sur des sujets fantastiques et paranormaux.

Il a écrit plus d'une centaine d'articles pour le magazine Portulaan. Il a écrit pour Intermediair, De Autotoerist (VAB), B-revue, Medisfeer et autres.

Liens externes 

 Page de blog de Ludo Noens
 Site de Ludo Noens

Références 

Écrivain belge du XXIe siècle
Écrivain belge du XXe siècle
Écrivain flamand
Pages avec des traductions non relues